Kissakarit kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kissakarit (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Kissakarit (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Kissakarit (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar